Curzon peut faire référence à :

Toponyme 

 Curzon, une commune française de la Vendée ;
 la ligne Curzon, ligne de partage entre la Pologne et l'URSS, du nom du ministre britannique ;

Patronyme 

 Clifford Curzon (1907-1982), pianiste classique britannique ;
 Emmanuel Parent de Curzon (1811-1896), sociologue français ;
 George Curzon (1859-1925), ou « lord Curzon », vice-roi des Indes puis ministre britannique des Affaires étrangères ;
 George Curzon (1898-1976), acteur britannique ;
 Henri de Curzon (1861-1942), musicologue français ;
 Irene Curzo (2 baronne Ravensdale ; 1896-1966), mondaine et philanthrope anglaise.
 Paul-Alfred de Curzon (1820-1895), peintre français ;
  (1942-), économiste suisse.

Divers 
 Curzon Dax, personnage de Star Trek
 Curzon Cinemas groupe d'exploitation cinématographique britannique
 , société britannique de distribution de films
Patronyme anglais
Patronyme français